L'argyrose peut désigner :

 l'acanthite, un minéral composé de sulfure d’argent
 une affection de l'œil analogue à l'argyrisme